Зелений Сад — назва окремих населених пунктів.

 Зелений Сад — селище в Білорусі, Гомельська область, Гомельський район, Оздзелинська сільська рада
 Зелений Сад — селище в Росії, Астраханська область, Ахтубінський район, Нижньобаскунчацьке міське поселення